Franciszek Rekucki (1895-1972) – oficer kawalerii Wojska Polskiego
 Franciszek Rekucki (1954-1995) – polski hokeista